Первый дивизион 2009/2010 годов () — 54-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 7 августа 2009 года и закончился 23 апреля 2010 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Нидерландов 2009/10 на сайте rsssf.com 

2009/2010
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2009 году
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010